La tradition fait remonter la fondation du diocèse de Besançon à la fin du , lorsque Saint Ferjeux et son frère Saint Ferréol auraient évangélisé la ville.

Liste des évêques et archevêques de Besançon

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 Maurice Rey, dir., Les diocèses de Besançon et de Saint-Claude, Éditions Beauchesne, collection Histoire des diocèses de France, , Paris, 1977, .
 René Surugue, Les archevêques de Besançon : biographies et portraits, Besançon, Jacques et Demontrond, 1931, XXVI-639 p.
 .

Articles connexes 
 Archevêché de Besançon
 Cathédrale Saint-Jean de Besançon
 Liste des évêchés et archevêchés français
 Circonscriptions catholiques françaises depuis 2002
Histoire de la Franche-Comté, Comté de Bourgogne

Liens externes 
 Diocèse de Besançon

Cathédrale Saint-Jean de Besançon
Besancon
Archeveque